Pascal Berger, né le  à Berthoud, est un joueur suisse de hockey sur glace évoluant en tant que attaquant, avec les SC Langnau Tigers, en Ligue nationale A.

Carrière en club 
Pascal Berger a commencé à jouer au hockey sur glace à l'âge de trois ans avec au EHC Berthoud. Il a été sélectionné dans toutes les équipes nationales juniors (U16, U17, U18 et U20). Il joue son premier match de Ligue nationale A durant la saison 2006-2007 dans la PostFinance Arena de Berne devant 16 000 spectateurs.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006|| EHC Burgdorf|| || 6|| 4|| 4|| 8|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan="3"|2006-2007|| CP Berne|| LNA|| 14|| 2|| 1|| 3|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| SC Langenthal|| LNB|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| CP Berne U20|| Jr. Élites A|| 31|| 24|| 19|| 43|| 32|| 12|| 9|| 6|| 15|| 14
|-
| rowspan="2"|2007-2008|| Young Sprinters HC || LNB|| 24|| 7|| 6|| 13|| 30||- ||- ||- ||- ||-
|-
| CP Berne || LNA|| 25|| 1|| 2|| 3|| 2|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| rowspan="2"|2008-2009|| Young Sprinters HC || LNB|| 4|| 2|| 4|| 6|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
| CP Berne|| LNA|| 45|| 4|| 3|| 7|| 14|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010|| CP Berne|| LNA|| 49|| 7|| 7|| 14|| 16||15 ||4 ||4 ||8 ||6
|-
| 2010-2011|| CP Berne|| LNA|| 29|| 6|| 9|| 15|| 6||11 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
| 2011-2012|| CP Berne|| LNA|| 50|| 18|| 14|| 32|| 6||17 ||4 ||6 ||10 ||6
|-
| 2012-2013|| CP Berne|| LNA|| 50|| 7|| 8|| 15|| 22||20 ||3 ||1 ||4 ||4
|-
| 2013-2014|| CP Berne|| LNA|| 46 || 8 || 6 || 14 || 10 || 6 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2014-2015|| CP Berne|| LNA|| 50 || 5 || 6 || 11 || 10 || 11 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2015-2016|| CP Berne|| LNA|| 45 || 8 || 13 || 21 || 18 || 14 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| 2016-2017|| SC Langnau Tigers || LNA|| 41 || 9 || 7 || 16 || 16 || 6 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|2017-2018 ||SC Langnau Tigers ||NL || 31 ||9 || 3 ||	12 ||10 ||6 || 1|| 3||4 || 0
|-
|2018-2019 ||SC Langnau Tigers ||NL || 50 || 12 || 4 || 16 || 12 || 7 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
|2019-2020 ||SC Langnau Tigers ||NL || 50 || 8 || 5 || 13 || 26 || - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| SC Langnau Tigers ||NL || 49 || 13 || 11 || 24 || 44 || - || - || - || - || -

|2007 ||  Suisse -18 ans|| CM -18 ans
| 6 || 2 || 2 || 4 || 6 || 
|-
|2008 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans
| 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
|2008-2009 || CP Berne || CHL
| 3 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  du groupe B
|-
|2009 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans D1
| 5 || 5 || 3 || 8 || 10 || Promu
|-
|2010 || CP Berne || Trophée européen
| 2 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  finale
|-
|2012 || CP Berne || Trophée européen
| 8 || 2 || 1 || 3 || 2 ||  de la division Est

Références 

 Pascal Berger sur scbern.ch

Naissance en mars 1989
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du CP Berne
Joueur du Young Sprinters Hockey-Club
Joueur du SC Langenthal
Sportif bernois
Naissance à Berthoud
Attaquant de hockey sur glace